

Patronyme 

 Ambrose Burnside (1824-1881) est un général américain de l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession aux États-Unis ;
 R. L. Burnside (1926-2005) est un chanteur, guitariste et compositeur de blues ;
 Steve Burnside est un personnage d'une série de jeux vidéo ;
 Vi Burnside (1915-1964) est une saxophoniste de jazz américaine ;
 William Burnside (1852-1927) est un mathématicien anglais dont le nom a été donné à plusieurs théorèmes :
 le théorème de Burnside (problème de 1902) est relatif à la représentation de degré fini d'un groupe d'exposant fini, dans le cadre du problème de Burnside,
 le théorème de Burnside (groupe résoluble) traite des groupes résolubles,
 un théorème de Burnside énonce que l'algèbre L(E) des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie est simple,
 la formule de Burnside, dite aussi formule des classes, est relative à l'action d'un groupe sur un ensemble,
 le théorème du complément normal de Burnside donne une condition suffisante pour qu'un sous-groupe d'un groupe fini admette un complément normal ;
 (1839-1920) est un mathématicien irlandais, souvent confondu avec son contemporain le mathématicien anglais William Burnside (ci-dessus).

Toponyme

États-Unis 
 Burnside, census-designated place située en Arizona ;
 Burnside, un quartier de la ville de Chicago ;
 Burnside, ville située dans le Kentucky ;
 Burnside Skatepark, un skatepark situé à Portland dans l'Oregon utilisé dans plusieurs films et jeux vidéo ;
 Burnside, un borough du comté de Clearfield, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Nouvelle-Zélande 
 Burnside, une banlieue de Christchurch dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Burnside, une banlieue de la ville de Dunedin.